Midilli bezeichnet:
 Mytilini, türkischer Name der griechischen Hafenstadt auf der Insel Lesbos
 SMS Breslau, unter dem Namen Midilli ein Kriegsschiff  der Osmanischen Marine